Georgsfeld steht für
 Georgsfeld (Aurich), Ortsteil von Aurich 
 Windpark Georgsfeld bei Aurich